Коропец:

Населённые пункты

Украина 
 Коропец — село в Золочевском районе Львовской области.
 Коропец — посёлок в Монастырисском районе Тернопольской области.

Реки 
 Коропец — река в Тернопольской области.
 Коропец — река в Сумской и Черниговской областях.
 Коропец — река в Закарпатской области.